John Saint John kan syfta på:

* John Saint John (efter 1360-1424), engelsk parlamentsledamot
 John Saint John (före 1495–1558), engelsk parlamentsledamot
 John Saint John (död 1576), engelsk parlamentsledamot
 John Saint John (omkring 1746–1793), brittisk parlamentsledamot
 John Saint John (1833–1916), amerikansk politiker
 Sir John Saint John, 1:e baronet (1585–1648), engelsk parlamentsledamot
 John Saint John, 2:e baron Saint John av Bletso (död 1596), engelsk peer
 John Saint John, 11:e baron Saint John av Bletso (död 1757), brittisk peer
 John Saint John, 12:e baron Saint John av Bletso (1725–1767), brittisk peer
 John Saint John, 20:e baron Saint John av Bletso (1917–1976), brittisk peer

Se även 
 Jon St. John (född 1960), amerikansk röstskådespelare och sångare